(1979- ), musicien anglais,
 , footballeur australien,
 Bobby Breen (1927–2016), acteur et chanteur canado-américain,
 , journaliste et éditeur de Macworld,
  (1989- ), joueur canadien de hockey sur glace,
 Craig Breen (1990- ), pilote de rallye irlandais,
  (1894–1969), personnalité politique irlandaise,
 , homme d'affaires américain,
  (1908-1991), personnalité politique américaine,
 Ellen Breen (1963-), skieuse acrobatique américaine,
 Gary Breen (1973- ), footballeur irlandais,
 George Breen (1935-2019), nageur américain,
 Gillis van Breen (1560-1602), graveur néerlandais,
 , policier d'Irlande du Nord,
 Jim Breen (1947- ), linguiste,
 John Breen (1896–1964) militaire de la Seconde Guerre mondiale,
 Joseph I. Breen (1890–1965), censeur américain,
 , footballeur canadien,
  (1902–1993), sénatrice australienne,
 Melissa Breen (1990-), athlète australienne,
 , diffuseur américain,
 Neil Breen (1958-), réalisateur américain,
 Olivia Breen (1996- ), athlète britannique,
 Pat Breen (1957-), personnalité politique irlandaise,
 Patrick Breen (1960- ), personnalité du cinéma américain,
  (1989- ), footballeur américain,
 , éditrice du Sunday Tribune,
 , historien américain,
  (1928–1993), écrivain américain,
 Vegard Breen (1990- ), cycliste norvégien.

Voir aussi 
 Breen, une race de fiction dans l'univers de Star Trek.